Sunflower (Rex Orange County), een single uit 2017
Sunflower (Post Malone & Swae Lee), een single uit 2018

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Sunflower (Mississippi)
 Sunflower County
 Sunflower (West Virginia)
 Sunflower (Wisconsin)